

Onomastica

 Oliviero – nome proprio di persona maschile italiano

Persone
 Angelo Oliviero – calciatore italiano
 Bruno Oliviero - regista, sceneggiatore e direttore della fotografia italiano
 Dario Gabriel Oliviero, noto come Gabriel Garko – attore ed ex modello italiano
 Elisabetta Oliviero – calciatrice italiana
 Giada Oliviero – calciatrice italiana
 Nino Oliviero – compositore italiano

Pagine correlate
 Olivieri